Adrien Peyrot (1856-1918), Zwitsers architect
 Fernande Peyrot (1888-1978), Zwitserse muzieklerares en componiste
 François Peyrot (1918-1998), Zwitsers architect, bestuurder en politicus
 Gustave Peyrot (1856-1885), Zwitsers architect
 Manon Peyrot (1927-2014), Nederlands architect

Zwitserse achternaam